Boadella ist der Name von

 Albert Boadella (* 1943), Gründer und Regisseur der katalanischen Theatergruppe Els Joglars
 David Boadella (1931–2021), britisch-schweizerischer Psychotherapeut und Begründer der psychotherapeutischen Biosynthese
 einem Stausee in Katalonien, siehe Boadella (Stausee) (Pantà de Boadella)
 einem Ort in Katalonien, Boadella i les Escaules